Fornes peut faire référence à :
 Ludovic Fornes, champion français de savate
 Marc Fornes, architecte, designer et artiste français ;
 Fornes, une localité du comté de Troms, en Norvège.
 Fornes, une localité du comté de Nordland, en Norvège.

Voir aussi 
 
 María Irene Fornés (née en 1930), metteuse en scène et dramaturge américaine.
 Romà Forns (1886-1942), footballeur espagnol.